En Pologne, Anielin peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Anielin, village du powiat de Nakło
 Anielin, village du powiat de Włocławek

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Anielin, village du powiat de Kalisz
 Anielin, village du powiat de Złotów

 dans la voïvodie de Łódź
 Anielin, village du powiat de Kutno
 Anielin, village du powiat de Łask
 Anielin, village du powiat d'Opoczno
 Anielin, village du powiat de Radomsko
 Anielin, village du powiat de Wieluń
 Anielin, village du powiat de Zgierz

 dans la voïvodie de Lublin
 Anielin, village du powiat de Kraśnik
 Anielin, village du powiat de Puławy

 dans la voïvodie de Mazovie
 Anielin, village du powiat de Ciechanów
 Anielin, village du powiat de Gostynin
 Anielin, village du powiat de Grójec
 Anielin, village de la gmina de Garbatka-Letnisko
 Anielin, village de la gmina de Magnuszew
 Anielin, village du powiat de Płońsk
 Anielin, village du powiat de Radom